Кузиха — топоним в России:
 Кузиха — деревня в Семилукском районе Воронежской области;
 Кузиха — упразднённый в 2009 году населённый пункт — разъезд в Семилукском районе Воронежской области;
 Кузиха — остановочный пункт ЮВЖД;
 Кузиха — посёлок в Хохольском районе Воронежской области;
 Кузиха — река в России, протекает в Свердловской области.